W astronomii i geografii
 Leviathan of Parsonstown – 180-cm teleskop z 1845 roku, ówcześnie największy na świecie, konstrukcji Williama Parsonsa
 (8813) Leviathan – planetoida z pasa głównego asteroid, nazwana na pamiątkę powyższego teleskopu

W technice 

 Leviathan – giga coaster w parku rozrywki Canada's Wonderland w Kanadzie

 W filmie

 Leviathan (pol. Lewiatan) – amerykański horror science-fiction z roku 1989 w reżyserii George Pana Cosmatosa
 Leviathan (pol. Lewiatan) – amerykańsko-francusko-brytyjski film dokumentalny z roku 2012 w reżyserii Luciena Castaing-Taylora i Vereny Paravel
 Leviathan – okręt ze świata Gwiezdnych wojen
 Leviathan – Gatunek istot kosmicznych z serialu Ucieczka w kosmos

 W literaturze
 Leviathan (pol. Lewiatan) – traktat filozoficzny opublikowany w 1651 roku, dzieło myśli politycznej Thomasa Hobbesa
 Leviathan (pol. Lewiatan) – powieść Scotta Westerfelda z 2009 roku

 W muzyce
 Leviathan – amerykański jednoosobowy projekt black metalowy
 Leviathan – drugi album zespołu Mastodon

Zobacz też 
 Lewiatan